Rating este un termen utilizat în analiza audienței și a marketingului de televiziune, și reprezintă gradul de popularitate al unui post TV sau radio, al unei emisiuni TV, al unui joc video etc. Prin rating general (total) se înțelege raportul dintre numărul telespectatorilor la un anumit moment dat și telespectatorii potențiali care au acces la un televizor (care ar putea fi telespectatori). 

Punctul de rating (GRP) este un alt concept folosit pentru analizarea audienței. GRP-ul măsoară impactul unei anumite campanii publicitare și se calculează prin însumarea rating-urilor fiecărui spot.

Vezi și 
 Cotă de piață

Terminologie din televiziune